Epicladonia är ett släkte av lavar. Epicladonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 
 

Sporsäcksvampar
Epicladonia